

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Sobibór – wieś w woj. lubelskim, w pow. włodawskim, w gminie Włodawa
 Sobibór – osada wsi Sobibór w woj. lubelskim, w pow. włodawskim, w gminie Włodawa

Inne 
 Sobibór – stacja kolejowa
 Sobibór – film z 2018 roku

Zobacz też 
 Sobiebor
 Sobibór (gromada)
 Sobibór (gmina)
 Obóz zagłady w Sobiborze
 Powstanie w Sobiborze
 Strażnica WOP Sobibór